Skylar é a patricinha da cidade da serie Jericho. Ela vive em uma mansão nos arredores da cidade e conta com gerador de luz próprio. Skylar tem passado pelo medo de ter perdido os pais que estavam em Nova York, mas quando Dale lhe diz que a cidade não foi atingida ela se anima. 
Sua história na série gira em torno de Dale, e vice-versa. Inicialmente ela não gosta do rapaz, mas com o tempo aprende a entender que ele realmente gosta dela e passa a tratá-lo melhor, inclusive indo retirá-lo da cadeia e posteriormente convidando-o para ficar em sua casa. Essas atitudes tem afastado Lisa frequentemente, devido ao preconceito que ela tem com Dale.

Jericho